Graig steht für:

 Graig (City of Newport), ein Ortsteil der Stadt Newport, Wales, Vereinigtes Königreich

Graig ist der Familienname folgender Personen:

 Vivienne Graig-McLaren, namibische Bürgermeisterin